Erin o Ériu, en la mitologia irlandesa, filla d'Ernmas dels Tuatha Dé Danann, llevadora epònima deessa d'Irlanda 
 Erin (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus  
 Erin (Irlanda), personificació femenina de l'illa d'Irlanda
 Erin (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Érin, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Cascades Erin-Ijesha, cascades que es troben a Erin-Ijesha. És una atracció turística situada a la...